Miejscowości w Australii
 Riverton – miasto w stanie Australia Południowa
 Miejscowości w Nowej Zelandii
 Riverton – miasto położone na Wyspie Południowej, w regionie Southland

 Miejscowości w USA
 Riverton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Riverton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Riverton – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Riverton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Riverton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Riverton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Riverton – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
 Riverton – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
 Riverton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie King

 Gminy w USA
 Riverton (ang. Riverton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Riverton (ang. Riverton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Riverton (ang. Riverton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Riverton (ang. Riverton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Riverton (ang. Riverton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay